

Architettura 
 Palazzo Mollard-Clary – edificio barocco nel centro di Vienna

Persone 
 Benoît Mollard – politico francese
 Didier Mollard – ex saltatore con gli sci francese
 Filiberto Mollard – generale italiano di fanteria
 Jean-François Mollard – militare francese
 Karoline von Fuchs-Mollard – contessa al servizio della Casa d'Asburgo, istitutrice della futura Imperatrice Maria Teresa